Wouter Corstjens (Maastricht, 13 februari 1987) is een Belgische-Nederlands voetballer. Hij speelt als centrale verdediger. Ook zijn tweelingbroer Ruben Corstjens is voetballer.

Carrière 
Corstjens speelde voordien bij de jeugd van KSK Tongeren en KRC Genk. In 2005/06 trad hij bij KRC Genk aan in het A-elftal. Daarna transfereerde hij naar KVC Westerlo. en KAA Gent.

Midden augustus 2009 raakte hij geblesseerd aan zijn enkel. Een operatie was noodzakelijk. Hij was twee maanden out. In 2012 degradeerde Westerlo uit Eerste Klasse. Corstjens maakte kort daarop de overstap naar KAA Gent. Daar kon hij niet doorbreken, dus keerde hij in januari 2013 terug naar Westerlo op uitleenbasis. De volgende seizoenen werd hij uitgeleend aan K. Lierse SK en Waasland-Beveren.

Na slechts 2 wedstrijden te hebben gespeeld voor de Gentenaars, trok Corstjens naar de Griekse eersteklasser Panetolikos, waar hij een contract tekende voor 2 seizoenen.

Het Griekse avontuur eindigt voor Corstjens net voor de jaarwisseling in 2016. De centrumverdediger kreeg eind december een contract aangeboden bij de Noord-Limburgse club Lommel United. Hij tekende het contract voor één seizoen met een optie op een tweede.

Sinds medio 2017 komt hij wederom uit voor KVC Westerlo. In het seizoen 2019/20 speelt Corstjens op huurbasis voor Patro Eisden Maasmechelen.

Clubstatistieken

Zie ook
 Lijst van spelers van KAA Gent

Belgisch voetballer
Nederlands voetballer